Az IDS jelenthet:

 Illetéktelen hálózati behatolást jelző rendszer-t (Intrusion detection system).
 Csapásmérő feladatkörre kifejlesztett harci repülőgépet (Interdictor/Strike).